Henri Gouraud ist der Name folgender Personen:

* Henri Gouraud (General) (1867–1946), französischer General
 Henri Gouraud (Informatiker) (* 1944), französischer Informatiker